Égérie ou Égéria (du latin ) est un nom féminin d'origine latine qui peut désigner :
 Égérie, une nymphe de la mythologie romaine ; 
 Égérie, inspiratrice d'artistes ;
 Égérie, une pèlerine en Terre sainte du  ayant écrit un récit de son voyage ;
 (13) Égérie, un astéroïde de la ceinture principale ;
 Egeria, un genre de plantes aquatiques de la famille des Hydrocharitaceae ;
 Égéria, personnage fictif de l'univers de Stargate SG-1.